Ньяуи:

 Ньяуи (, [], испанская форма слова ñawi «глаз» языка кечуа) — гора в регионе Куско, Перу. Высота 4208 м.
 Ньяуи-Чапи () — небольшое поселение в регионе Куско, Перу. Приблизительные координаты: 
 Ньяуи, Сесар () — перуанский футболист.
 Кармен Мондрагон, или Nahui Olin (1893—1978) — мексиканская актриса.

Ссылки 
 Местонахождение пика  
 Местонахождение населённого пункта